Basse-Terre (gemeente)
Arrondissement Basse-Terre
Basse-Terre (eiland) 

Niet te verwarren met
Basseterre